Ливанская премьер-лига 2008/2009  — 61-й сезон чемпионата Ливана по футболу. Всего в чемпионате приняло участие 11 команд, клуб «Аль-Неймех» в седьмой раз в своей истории завоевал титул чемпиона. Сезон начался 11 октября 2008 года и закончился 26 апреля 2009 года.

Клубы-участники 
«Аль-Иршад» и «Аль-Ахли Сайда» вылетели из премьер-лиги по итогам сезона 2007/2008, заняв последние 2 места. Его заменили клубы из 1-й лиги: «Салам Згарта» и «Шабаб Аль-Газие». Перед началом сезона от участия в турнире отказался клуб «Триполи» из одноименного города, таким образом число участников чемпионата сократилось с 12 до 11 по сравнению с предыдущим сезоном.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Чемпионат Ливана 2008/2009 на www.rsssf.com 

Футбол в Ливане